Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde um die deutsche Meisterschaft fand am 7. und 8. Februar beim Club an der Alster in Hamburg statt.

Aufstieg 
Regionalliga-Meister und damit Aufsteiger in die Bundesliga waren folgende Clubs: Uhlenhorster HC (Nord), Berliner Sport-Club (Ost), HG Nürnberg (Süd) und ETuF Essen (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 03/04

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2003
Hockey 2004